Als Löwendom werden die vier romanischen Kirchenbauten bezeichnet, die von Heinrich dem Löwen gestiftet wurden. Dazu zählen folgende Dome:

 Braunschweiger Dom
 Lübecker Dom
 Ratzeburger Dom
 Schweriner Dom